Тијера Санта има више значења:

 Тијера Санта (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Тијера Санта (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Санта (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Санта (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Санта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Санта (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Санта (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Санта (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тијера Санта (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику